Равни Дел може бити:

 Равни Дел (Власотинце), насељено место општине Власотинце, Србија. 
 Равни Дел (Лесковац), насељено место града Лесковца, Србија.